Jonathan Castro Otto, mais conhecido como Jonny Castro ou simplesmente Jonny (Vigo, 3 de março de 1994), é um futebolista profissional espanhol que atua como lateral-esquerdo. Atualmente, defende o .

Naturais de Vigo
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol